Gomide steht für:

 Gomide, ein Ort im Norden Portugals

Gomide ist der Familienname folgender Personen:

 Elza Furtado Gomide (1925–2013), brasilianische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Henrique Gomide (* 1988), brasilianischer Pianist, Arrangeur und Komponist